Miejscowości w USA:
 Sun Prairie – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Cascade
 Sun Prairie – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Sun Prairie – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Sun Prairie (ang. Sun Prairie Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Sun Prairie (ang. Sun Prairie Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane